Тастин има више значења:
 Тастин (Висконсин)
 Тастин (Калифорнија)
 Тастин (Мичиген)